Галым Алгиевич Ахмедьяров (, ) — директор Государственного театра оперы и балета «Астана Опера», Заслуженный деятель Казахстана.

Биография 
Родился в городе Алма-Ата в  году. С 1980 по 1991 учился в Республиканской средней специализированной музыкальной школе для одаренных детей им. К. Ж. Байсеитовой. После поступил в Алматинскую государственную консерваторию им. Курмангазы. Учился в аспирантуре Казахской национальной консерватории им. Курмангазы по специальности «Музыкальное искусство».

Два года — с 1995 по 1997 — занимался преподавательской деятельностью в Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы. В следующем году стал солистом и руководителем ансамбля народных инструментов Президентского оркестра Республиканской гвардии РК и занимал эту должность в течение девяти лет. В 2006 возглавил продюсерский центр «КазИнтерАрт». В следующем году получил государственную должность — Ахмедьяров стал начальником Управления искусств Комитета культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан. С 2008 года в течение 4 лет возглавлял АО «Қазақ әуендері» Министерства культуры и информации Казахстана.

Непродолжительный период, начиная с 2012, года был советником ОО «Союз музыкальных деятелей Казахстана». В следующем году Галым Алгиевич стал президентом АО «Фонд духовного развития Казахстана» Министерства культуры страны. На этом посту он проработал год и далее занял пост президента АО «Қазақ әуендері» Министерства культуры и спорта. С 3 ноября 2014 года занимал пост вице-министра культуры и спорта страны.

С 28 сентября 2016 года Распоряжением Президента Республики Казахстан назначен директором Государственного театра оперы и балета «Астана Опера».

Женат и воспитывает пятерых детей.

Награды 
 Удостоен знаком «Мәдениет қайраткері»
 Юбилейная медаль «10 лет Астане» (2008)
 «20 лет Астане» (2018)
 «20 лет Независимости Республики Казахстан» (2011)
 «20 лет Конституции Республики Казахстан» (2015)
 «20 лет Ассамблеи народа Казахстана» (2015)
 «25 лет Независимости Республики Казахстан» (2016)
 Почётный знак «За заслуги в развитии культуры и искусства» (12 апреля 2018 года, Межпарламентская ассамблея СНГ) — за значительный вклад в формирование и развитие общего культурного пространства государств — участников Содружества Независимых Государств, в реализацию идей сотрудничества в сфере культуры и искусства
 Медаль «МПА СНГ. 25 лет» (27 марта 2017 года, Межпарламентская ассамблея СНГ) — за за заслуги в деле развития и укрепления парламентаризма, за вклад в развитие и совершенствование правовых основ функционирования Содружества Независимых Госуарств, укрепление международных связей и межпарламентского сотрудничества
 Почётная грамота Совета МПА СНГ (13 октября 2017 года, Межпарламентская ассамблея СНГ) — за активное участие в деятельности Межпарламентской  Ассамблеи и её органов, вклад в укрепление дружбы между народами государств — участников Содружества Независимых Государств
 Лауреат Государственной молодежной премии «Дарын» (2004)
 член Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства.

Примечания 

Выпускники Казахской консерватории
Преподаватели Казахской консерватории
Родившиеся 30 ноября
Заслуженные деятели Казахстана
Награждённые медалью «10 лет Астане»
Награждённые медалью «20 лет Астане»
Награждённые медалью «20 лет Конституции Республики Казахстан»
Награждённые медалью «20 лет независимости Республики Казахстан»
Награждённые медалью «25 лет независимости Республики Казахстан»
Награждённые нагрудным знаком «За заслуги перед польской культурой»
Лауреаты Государственной молодёжной премии «Дарын»